Palosaari (Torne), een Zweeds eiland gelegen in de rivier de Torne
Palosaari (Kalixrivier), een onbewoond rond eiland in de Zweedse Kalixälven